Майна може да се отнася за:

 жаргонно (само)название на пловдивчани.
 популярно италийско название на полуостров Мани в Пелопонес;
 Обикновена майна - птица от семейство Скорецови